Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ionuț Moldovan che ha battuto in finale Salvador Navarro-Gutierrez 3-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Omar Camporese (primo turno)
 Lars Jonsson (secondo turno)
 Ionuț Moldovan (Campione)

 Ivo Heuberger (quarti di finale)
 Alexandre Strambini (primo turno)
 Carlos Gómez Díaz (secondo turno)
 Martijn Bok (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1997